U 1, U1

Metro 
 U1 – linia metra w Berlinie
 U1 – linia metra w Hamburgu
 U1 – linia metra w Norymberdze
 U1 – linia metra w Wiedniu

Inne 
 U1 TV – kanał telewizyjny w Szwajcarii
 U1 – kod uzupełnień do jedności
 U1 – Marcin Ułanowski, polski perkusista, pseudonim U1

Zobacz też 
 Duks U-1 – rosyjski samolot szkoleniowy
 U-1 – nazwa niemieckich i austro-węgierskich okrętów podwodnych